Тланеспа има више значења:

 Тланеспа, Неспа (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тланеспа (Тлалчапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику